Пидьма:
 Пидьма — река в Ленинградской области, правый приток Свири.
 Пидьма — река в Вологодской области, левый приток Шексны.
 Пидьма — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.